Buzłudża – szczyt górski w Starej Płaninie w Bułgarii
 Buzłudża – schronisko turystyczne w Starej Płaninie w Bułgarii